Slocombe ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Slocombe (1913–2016), britischer Kameramann
 Romain Slocombe (* 1953), französischer Autor, Illustrator und Regisseur
 Walter B. Slocombe (* 1941), amerikanischer Politiker und Jurist

Siehe auch:
 Slocumb
 Slocum